Clavidae är en familj av nässeldjur. Clavidae ingår i ordningen Hydroida, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Clavidae